het netvlies
 Retina (lettertype), een lettertype
 Retina-display, een marketingterm die gebruikt wordt door Apple Inc.
 Retina (geslacht), een geslacht van vlinders
 Retina (software), een softwarepakket